Mireles ist der Familienname folgender Personen:

 Edmundo Mireles (* 1953), US-amerikanischer FBI-Agent
 Manuel Mireles Vaquera (1929–2021), mexikanischer Geistlicher, Prälat von El Salto
 Odilón Mireles, mexikanischer Fußballtrainer